Nuovo corso (Neue Kurs) – termine con cui si indica l'orientamento della politica estera tedesca alla fine del XIX secolo
 Nuovo corso (New Deal) – piano di riforme economiche e sociali promosso dal presidente statunitense Franklin Delano Roosevelt
 Nuovo corso – saggio di Lev Trockij